Сан Артуро има више значења:

 Сан Артуро, Роберто Уерека (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Артуро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Артуро (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Артуро (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Артуро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Артуро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Артуро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Артуро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Артуро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Артуро (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Артуро (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику